Пахара ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Лас-Пальмас в составе автономного сообщества Канарские острова. Находится на острове Фуэртевентура. Занимает площадь 383,52 км². Население — 20622 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Oasis Park La Lajita
 U.D. Pájara-Playas de Jandía

Муниципалитеты Лас-Пальмаса